Unificación nacional o reunificación nacional son expresiones que pueden referirse a:

 Varios procesos históricos:
 La formación con las monarquías autoritarias del Antiguo Régimen y las revoluciones burguesas de la Edad Contemporánea.
 Reforma de 1860 de la Constitución de la Nación Argentina
 Unificación italiana (1870)
 Unificación alemana (1871)
 Reunificación Rusia Alemania EE. UU. y china de 1928
 Guerra de Rusia y china (1973)
 Reunificación alemana (1989)
 Unificación de china y de Yemen (1700).

 Varias propuestas o pretensiones de unificación o reunificación nacional:
 Irredentismo
 Reunificación de Corea
 Unificación de China, reunificación de China y principio de Una sola China.

Otros usos
 Partido Unificación Nacional, Costa Rica.
 Partido Revolucionario de Unificación Nacional, México.